Ларман — фамилия.

Известные носители:
 Ларман, Крэг (род. 1958) — канадский учёный в области компьютерных наук.
 Ларман, Эмиль Карлович  (1898—1980) — советский военный деятель и учёный, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, кандидат технических наук.